Тама́ра Владимировна (Владиславовна) Петкевич () — российская актриса, театровед и писатель-мемуарист.

Биография 
Родилась 29 марта 1920 года в городе Невеле Невельского уезда Витебской губернии. В мемуарах также указывла местом рождения Петроград.

Отец — Владислав Иосифович Петкевич (1890, Рига — 15 января 1938 или 10 февраля 1942), участник Первой мировой войны, член ВКП(б) c 1918 года, арестован и репрессирован в 1937 году. Мать — Ефросинья Фёдоровна Мочаловская. Сёстры: Валентина (1927—?), Рената (1930—1942).

Поступила в школу № 182 города Ленинграда в 1927 году. В 1937 году исключена из ВЛКСМ из-за ареста отца. В 1938 году окончила десятилетку и поступила в 1-й Государственный институт иностранных языков на английский факультет.

26 декабря 1940 года вышла замуж и уехала к мужу в ссылку в город Фрунзе. Со своим мужем Игорем Петровым она познакомилась в тюрьме «Кресты», куда носила посылки своему отцу. Туда же приезжал и Петров со своей матерью. Его отец тоже был арестован по политической статье. Работала театральным художником во Фрунзе. Там в 1942 году поступила в медицинский институт. Мать и младшая сестра Рената погибли в Ленинграде в годы блокады.

30 января 1943 года одновременно с мужем была арестована и 4 мая 1943 года осуждена по ст. 58-10 (часть 2) Уголовного кодекса РСФСР на семь лет лишения свободы, три года поражения в правах и конфискацию имущества. Наказание отбывала в лагерях Киргизской ССР. Направлена в Джангиджирский женский лагерь на сельскохозяйственные работы, где стала бригадиром полевой бригады. Затем работала на строительстве овощехранилища. Переведена в Новотроицкую колонну, а оттуда в Беловодский лагерь.

В 1943 году переведена в Севжелдорлаг в Коми АССР. Работала на лесоповале в лагерной колонне «Светик». Переведена в огородную бригаду, затем комиссована по инвалидности и отправлена в лазарет при Урдомской колонне. Работала в хирургическом отделении лазарета. Назначена через политотдел в Театрально-эстрадный коллектив, состоявший из заключённых. Играла в спектаклях, поставленных режиссёром Александром Осиповичем Гавронским (пьеса Чехова «Юбилей»). Переведена в Княж-Погост. Отправлена в штрафную колонну на землекопные работы за самовольное нахождение на Урдомской колонне. Переведена в Межег, затем возвращена в Княж-Погост на Центральный отдельный лагерный пункт. Репетиции с Гавронским пьесы Чехова «Юбилей». В заключении родила сына Олега, которого вскоре забрал к себе отец ребёнка, лагерный врач Флориан Захаров. Он препятствовал общению матери с сыном. Приёмная семья вскоре уехала из Вельска, и Тамара стала искать сына. Когда она нашла мальчика, то тому уже шёл одиннадцатый год, и он остался в приёмной семье.

Освобождена в 1950 году. Работала в Сыктывкарском государственном драматическом театре Коми АССР. Из-за административной 39-й статьи, вписанной в паспорт, вернуться в Ленинград не могла. В качестве актрисы работала в театрах Шадринска (Шадринский государственный драматический театр), Чебоксар (Чувашский русский драматический театр, 1954—1956), Кишинёва (Кишинёвский русский драматический театр имени А. П. Чехова, 1956—1960).

30 ноября 1954 года судимость снята. В 1957 году реабилитирована. В Ленинград возвратилась в 1959 году. В 1962 году поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) на театроведческий факультет. Окончила ЛГИТМиК в 1967 году, работала в Ленинградском доме художественной самодеятельности заведующей репертуарным отделом.

В 1993 году опубликовала книгу мемуарной прозы о жизни в сталинских лагерях «Жизнь — сапожок непарный», выдержавшую ряд переизданий. Книгу высоко оценил, в частности, Эльдар Рязанов. В Петербурге был поставлен спектакль по её книге. В Германии книгу издали несколько раз. Александр Квасьневский наградил автора кавалерским крестом ордена Заслуг перед Республикой Польша.

В 1996 году была принята в Союз писателей Санкт-Петербурга.

По мнению писательницы Татьяны Бек, Тамаре Петкевич выпал такой жребий, будто вся апокалиптичность XX века сгустилась в одной частной судьбе.

Вторая книга — «На фоне звезд и страха» — продолжение первой. В ней Тамара Петкевич рассказывает о своей жизни после освобождения из лагеря. Прочитав её, Татьяна Гердт сказала: «Я человек очень счастливый, мне Господь посылал всё время замечательных людей. Но потрясений человеческих у меня было в жизни два: Твардовский и Тамара Петкевич. Это не лагерная литература. Это литература русская. Это то, что даёт силы жить».

«Наверное, людям надо знать, как обходиться с трудностями. И, может, это самое важное, что я должна была сделать в жизни», — говорила Тамара Петкевич.
Лагерная тема уже составляет в русской словесности целый Архипелаг, сильный и многотипный. «Жизнь…» Т. П. занимает в этом трагическом изобилии особое место — вблизи от прозы и поэзии Шаламова, Евгении Гинзбург, Заболоцкого и Керсновской.

Умерла 18 октября 2017 года в Петербурге. Похоронена  посёлка Комарово Курортного района Санкт-Петербурга.

Память 
 О Тамаре Петкевич был снят документальный фильм «Жизнь — сапожок непарный» (2001, режиссёр Марина Разбежкина).
 В ноябре 2020 года в Музее политической истории России открыта выставка «А душу оставить себе…», посвящённая 100-летию Т. Петкевич.

Библиография 
 Жизнь — сапожок непарный. — СПб.: Астра-Люкс, АТОКСО, 1993.
 Нечаянная профессия // Театр ГУЛАГа: Сб. — М.: Мемориал, 1995.
 Жизнь — сапожок непарный // Жизнь — сапожок непарный: Сб. — М.: Независимое издательство «Пик», 2001.
 Die Liebe gab mir Hoffnung. — Berlin: Volk & Welt, 2001.
 Die Liebe gab mir Hoffnung. — Berlin: Bastei Lubbe, 2003.
 Жизнь — сапожок непарный. — М.: Вагриус, 2004.
 На фоне звезд и страха. — СПб.: Балтийские сезоны, 2008.
 Жизнь — сапожок непарный. В 2 кн. — СПб.: Балтийские сезоны, 2010.
 Memoir of a Gulag actress. — Northen Illinois University, 2010

Награды и звания 
 Кавалерский крест ордена Заслуг перед Республикой Польша (1998)
 Лауреат литературной премии Гоголя на фестивале «Невский проспект» (2009)
 Лауреат литературной премии «Крутая лестница» (2009)
 Художественная премия «Петрополь» за уникальную эпопею в 2 книгах (2010)
 Диплом Лауреата премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры (2010)
 Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (18 марта 2015 года) — за выдающиеся личные заслуги в области культуры и литературы в Санкт-Петербурге, многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, а также в связи с 95-летием со дня рождения

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте Центра Сахарова и фрагменты воспоминаний
 
 Биография Петкевича Владислава Иосифовича  на сайте памяти жертв репрессий
 Биография Петкевич Тамары Владиславовны 
 КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА : воспоминания Т. Петкевич и интервью // Ленинградская правда. — 1990. — 12 янв.

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Репрессированные в СССР
Заключённые Севжелдорлага
Реабилитированные в СССР
Русские писатели XX века
Персоналии:Бишкек
Актёры и актрисы Шадринского государственного драматического театра
Персоналии:Кишинёвский русский драматический театр им. А. П. Чехова‎
Персоналии:Русский драматический театр (Чебоксары)
Писательницы Санкт-Петербурга
Писательницы России XXI века
Лауреаты премии «Петрополь»
Исключённые из ВЛКСМ
Мемуаристы России